

Geografia 
 Regno Unito
 Maiden Newton – parrocchia civile appartenente alla contea del Dorset
 Stati Uniti d'America
 Maiden – comune tra la contea di Catawba e quella di Lincoln, Carolina del Nord

Manga 
 Evangelion Iron Maiden – manga shōjo di Fumino Hayashi
 Rozen Maiden – manga scritto e illustrato nel 2002 dalla coppia di autrici PEACH-PIT

Musica 
 Iron Maiden – gruppo musicale hard rock britannico degli anni sessanta
 Iron Maiden – gruppo musicale heavy metal britannico degli anni settanta

Altro 
 Maiden – gare di galoppo riservate a quei cavalli che non hanno mai vinto